Juan Zapater López (20 de abril de 1955. Pamplona). Periodista. Crítico de cine. Gestor Cultural. Escritor cinematográfico.

Reseña biográfica
Tras licenciarse en Ciencias de la Información en 1981, entra a trabajar en el periódico recién creado Navarra Hoy, donde es Jefe de Cultura y responsable del Suplemento Semanal y del Suplemento Arrebatos. En 1991 se traslada a Cáceres donde trabajará como Subdirector en el Periódico Extremadura hasta 1994.

Abandona el periodismo de los medios tradicionales para crear Artyco, una empresa asentada en Pamplona y dedicada a la edición de publicaciones, organización de actividades culturales y gestión cultural.

El interés que siempre ha mostrado por la cultura japonesa le lleva a poner en marcha los Encuentros de Animación que se celebrarán en el IVAM de Valencia entre 2003 y 2006, y a crear un Festival de Animación Japonesa en 2003 en Pamplona. Se trata de un certamen que continúa en la actualidad bajo la denominación FAN (Festival de Anime de Navarra).

Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde el principio al cine y a las artes plásticas. Entre 2003 y 2009 compagina sus tareas como editor y crítico con las de programador de la Fundación Huarte Buldain. En 2010 es nombrado Director de la Fundación BilbaoArte, donde permanece hasta 2021. 

Desde 2006 y hasta la actualidad trabaja como crítico de cine de los periódicos Diario de Noticias de Navarra, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava y Deia, Vizcaya.

Exposiciones

Como coordinador 
Agur Hemingway. 1986. Participan 25 artistas navarros de menos de 25 años.
Chandra. 2009. Muestra colectiva en la que participan 10 artistas plásticos de Navarra.

Ciclos y cursos de cine

Como coordinador 
Curso de Estética Cinematográfica. Universidad Pública de Navarra. 2006-2007.

Cine Negro Clásico Americano. Pamplona. 2009.

Cine y Música. Programa promovido por la Junta de Castilla León. Ávila, Segocia, Salamanca. 2008-2009.

El fantástico cine español. Pamplona. 2010.

El camino del cine europeo. Cursos de Verano de las Universidades navarras. Pamplona. 2004-2011.     

Heterodocsias. La mano que mira. Festival Punto de Vista. 2008.

Libros y Revistas

Como editor 
RNA. Revista Navarra de Arte. Pamplona. 1994-1996 
Revista Golem. Revista Estrenos Cinematográficos. Pamplona, Logroño, Burgos. 1994-2006
Artyco. Revista de Artes Plásticas. Pamplona. 1998-2002

Como coordinador 

Dibujos en el vacío. Claves del Cine Japonés de Animación. IVAM. 2004. ISBN: 978-84-482-3795-0

El paraíso de Prometeo. Visiones sobre la Inteligencia Artificial y la Robótica. IVAM. 2006. ISBN: ISBN: 978-84-482-4357-9

Satoshi Kon. Sueños e imágenes sobre un Japón probable. Ángel Sala. Artyco. 2005. ISBN: 84-609-5563-X

El camino del cine europeo I. Siete miradas: Murnau, Dreyer, Buñuel, Rossellini, Godard, Bergman, Von Trier". Artyco. 2004. ISBN: 9788460920045El camino del cine europeo II. Cuatro miradas: Lang, Eisenstein, Bresson, Fellini. Artyco. 2005. ISBN: 9788460967385 

 Como coautor Universo Lynch. Festival Internacional de Cine de Gijón. VVAA. (Calamar Ediciones y Festival Internacional de Cinema de Sitges). 2006. ISBN: 84-96235-16-5El cine de los mil años. Una aproximación histórica y estética al cine documental japonés (1945-2005). Festival Punto de Vista. Gobierno de Navarra. 2006. ISBN: 978-8423528288Shinya Tsukamoto, poeta y guerrillero del cinematógrafo. VVAA. Festival Internacional de Cine de Gijón. 2007. ISBN: 978-84-612-0585-1 Nuevo cine coreano. Revista de cine Nosferatu 55-56. Donostia Kultura. 2007.
  
 Documentales 

 Guionista Estrellado. de Blanca Oria. Sobre el artista Gerardo Lizarraga. 2018. https://www.kulturklik.euskadi.eus/creacion/2019021914544288/estrellado-/kulturklik/es/z12-detalle/es/

 Codirector Buldain en las ciudades. Sobre el pintor Patxi Buldáin. 2000.
  Silencio, tiempo, memoria''. Sobre el músico y compositor Agustín González Acilu. 2010.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Estrellado

Espana
Críticos de cine de España
Críticos de cine
Cine de España